

Cinema 
Il gioco del potere (Power Play) – film del 1978 di Martyn Burke
Power Play – film del 2003 di Joseph Bishara e Joseph Zito

Musica 
Power Play – album discografico del gruppo rock canadese April Wine
Power Play – quartetto vocale

Televisione 
Power Play – serie televisiva canadese (1998-2000)
Gioco di potere (Power Play) – episodio di David Livingston, parte della quinta stagione della serie tv Star Trek: The Next Generation
L'equilibrio del potere (Power Play) – primo episodio della seconda stagione della serie tv Cin cin
Giochi di potere (Power Play) – episodio di James A. Contner, parte della quinta stagione della serie tv Angel

Videogiochi 
 Power Play – videogioco di calcio del 1985
 Powerplay: The Game of the Gods – videogioco di Arcana Software (1986)
 PowerPlay – standard scomparso per il gioco in rete video di Valve Software e Cisco Systems
 PC PowerPlay – rivista di giochi per PC pubblicata in Australia
 Power Play – rivista tedesca di videogiochi
 Commodore Power/Play – rivista di videogiochi statunitense

Altro 
Power play – termine sportivo